Carinomidae är en familj av djur. Carinomidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Carinomidae finns 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Carinomidae